Boulevard René-Lévesque ist der Name folgender Straßen:

 Boulevard René-Lévesque (Montreal) in Montreal, Kanada
 Boulevard René-Lévesque (Québec) in Québec (Stadt), Kanada